Григоркино — название нескольких населённых пунктов:
 Григоркино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Григоркино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Григоркино — деревня в Куньинском районе Псковской области.